Juan Casanova puede referirse a:

 Juan Casanova, Obispo y cardenal español.
 Juan Casanova Vicuña, compositor chileno.